Вест-А́гдер () — одна из норвежских губерний (фюльке). Расположена в Южной Норвегии, на побережье Атлантики. Административный центр — город Кристиансанн. Граничит с фюльке Ругаланн с запада и Эуст-Агдер на востоке.

География 
По территории фюльке протекает река Товдалсэльва.

Административно-территориальное деление 

Вест-Агдер подразделяется на 15 коммун:
 Осерал
 Эуднедал
 Фарсунн
 Флеккефьорд
 Хегебустад
 Кристиансанн
 Квинесдал
 Линнеснес
 Люнгдал
 Мандал
 Марнардал
 Сирдал
 Сёгне
 Сонгдален
 Веннесла

Примечания 

Вест-Агдер